Čtyřhra juniorů Australian Open 2020 probíhala ve druhé polovině ledna 2020. Do deblové soutěže australského tenisového grandslamu v Melbourne Parku nastoupilo třicet dva párů tvořených hráči, kteří splňovali kritéria juniorské kategorie. Obhájcem titulu byl český pár složený ze 17letého Dalibora Svrčiny a o rok staršího Jonáše Forejtka, který již nebyl věkově způsobilý do soutěže zasáhnout. Spouhráčem Svrčiny se stal Jeffrey von der Schulenburg, s nímž ve čtvrtfinále dohrál na raketách Jérôma Kyma a Dominica Stephan Strickera.

Vítězem se stala pátá nasazená dvojice složená ze 17letého Rumuna Nicholase Davida Ionela a o rok staršího Švýcara Leandra Riediho, kteří ve finále zdolali polsko-lotyšské turnajové šestky Mikołaje Lorense s Kārlisem Ozoliņšem po dvousetovém průběhu 6–7, 7–5 a [10–4]. Každý z vítězů získal premiérový grandslamový titul kariéry a do juniorského kombinovaného žebříčku ITF si připsal 270 bodů. Ionel se stal prvním rumunským šampionem juniorky Australian Open. Švýcar Riedi navázal na deblovou trofej krajanky Joana Mantové z juniorského ročníku 1993.

Nasazení párů 
  Arthur Cazaux /  Harold Mayot (čtvrtfinále)
  Dalibor Svrčina /  Jeffrey von der Schulenburg (čtvrtfinále)
  Šunsuke Micui /  Pu Jün-čchao-kche-tche (čtvrtfinále)
  Eliakim Coulibaly /  Khololwam Montsi (1. kolo)
  Nicholas David Ionel /  Leandro Riedi (vítězové)
  Mikołaj Lorens /  Kārlis Ozoliņš (finále)
  Arthur Fery /  Felix Gill (semifinále)
  Terence Atmane /  Timo Legout (1. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

junioři čtyřhra
Juniorský tenis v roce 2020